Флаги муниципальный образований России:
 Флаг Приволжского района (Ивановская область) — флаг Приволжского муниципального района.
 Флаг Приволжского района (Самарская область) — флаг муниципального района Приволжский.